Липпс — фамилия. Ихвестные носители:

 Липпс, Ганс (1889—1941) — немецкий философ.
 Липпс, Лиза (настоящее имя Лесли Годфри; род. 1966) — порноактриса и танцовщица эротических танцев.
 Липпс, Теодор (1851—1914) — немецкий философ, психолог и эстетик.

См. также 
 Липс